Теодоро-Шмидт () — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 2752 человека (2002). Посёлок и коммуна входит в состав провинции Каутин  и области Араукания .

Территория коммуны —  649,9 км². Численность населения — 15 045 жителей (2017). Плотность населения — 24,28 чел./км². Носит имя .

Расположение 
Посёлок расположен в 72 км на юго-запад от административного центра области города Темуко.

Коммуна граничит:
 на севере — c коммунами Карауэ, Нуэва-Империаль
 на востоке — с коммуной  Фрейре
 на юго-востоке — c коммуной Питруфкен
 на юге — c коммуной Тольтен
На западе коммуны расположен Тихий океан.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики,  население коммуны составляет 15 778 человек, из которых 8242 мужчины и 7536 женщин.

Население коммуны составляет 1,68 % от общей численности населения области Араукания. 54,55 %  относится к сельскому населению и 45,45 % — городское население.

Важнейшие населенные пункты коммуны 
 Теодоро-Шмидт (посёлок) — 2752 жителя
 Гуальпин (посёлок) — 2413 жителей
 Баррос-Арана (посёлок) — 1079 жителей

Ссылки 

Коммуны Чили
Города Чили